Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 2017 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 68 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Первые игры турнира прошли 14 марта 2017 года, а финальная игра — 3 апреля на «Стадионе университета Финикса» в Глендейле (штат Аризона). В финале турнира команда «Северная Каролина» обыграла «Гонзагу Бульдогс» со счётом 71:65 и стала национальным чемпионом. Самым выдающимся игроком турнира был назван игрок «Тар Хилс» Джоэль Берри II.

Расписание и места проведения турнира NCAA 2017 

Расписание и места проведения матчей:

First Four
 14—15 марта
 University of Dayton Arena, Дейтон (Огайо)

Первый и второй раунды
 16 и 18 марта
 Эмвей-центр, Орландо (Флорида) (Принимающая сторона: Университет Центральной Флориды, Университет Стэтсон)
 БМО Харрис Брэдли-центр, Милуоки (Висконсин) (Принимающая сторона: Университет Маркетта)
 Кибэнк-центр, Буффало (Нью-Йорк) (Принимающая сторона: Metro Atlantic Athletic Conference)
 Вивинт-смарт-хоум-арена, Солт-Лейк-Сити (Юта) (Принимающая сторона: Университет Юты)

 17 и 19 марта
 Бэнкерс Лайф-филдхаус, Индианаполис (Индиана) (Принимающая сторона: Конференция Horizon League)
 BOK-центр, Талса (Оклахома) (Принимающая сторона: Университет Талсы)
 Бон Секурс Уэллнес-арена, Гринвилл (Южная Каролина) (Принимающая сторона: Southern Conference)
 Голден 1-центр, Сакраменто (Калифорния) (Принимающая сторона: Университет штата Калифорния в Сакраменто)

Региональный полуфиналы и финалы (Sweet Sixteen и Elite Eight)
 23 и 25 марта

 Средне-западный регион, Спринт-центр, Канзас-Сити (Миссури) (Принимающая сторона: Конференция Big 12)
 Западный регион, SAP-центр в Сан-Хосе, Сан-Хосе (Калифорния) (Принимающая сторона: Конференция Pac-12)
 24 и 26 марта
 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (Нью-Йорк) (Принимающая сторона: Конференция Big East)
 Южный регион, Федэкс Форум, Мемфис (Теннесси) (Принимающая сторона: Университет Мемфиса)

Национальные полуфиналы и финал (Финал четырёх и Финал)
 2 и 4 апреля
 Стадион университета Финикса, Глендейл (Аризона) (Принимающая сторона: Университет штата Аризона)

Квалификация

Автоматическая квалификация 
В списке представлены команды, получившие автоматическую квалификацию в турнир, победив в турнире своих конференций.

Турнирный посев

Турнирная сетка 
* — означает, что победа одержана в овертайме

Время дано по Североамериканскому восточному часовому поясу (UTC-04), если не указано другое

Первые четыре — Дейтон, Огайо

Восточный регион — Нью-Йорк, Нью-Йорк

Финал Восточного региона

Сборная Восточного региона 
 Синдариус Торнвелл (Южная Каролина) — самый выдающийся игрок Восточного региона
 Пи Джей Дозье (Южная Каролина)
 Кивон Аллен (Южная Каролина)
 Крис Чиозза (Флорида)
 Найджел Хейз (Висконсин)

Западный регион — Сан-Хосе, Калифорния

Финал Западного региона

Сборная Западного региона 
 Джонатан Уилльямс (Гонзага) — самый выдающийся игрок Западного региона
 Тревон Блюит (Ксавье)
 Джей Пи Макура (Ксавье)
 Джордан Мэтьюс (Гонзага)
 Найджел Уилльямс-Госс (Гонзага)

Среднезападный регион — Канзас-Сити, Миссури

Финал Среднезападного региона

Сборная Среднезападного региона 
 Джордан Белл (Орегон) — самый выдающийся игрок Среднезападного региона
 Фрэнк Мейсон (Канзас)
 Диллон Брукс (Орегон)
 Тайлер Дорси (Орегон)
 Джош Джексон (Канзас)

Южный регион — Мемфис, Теннесси

Финал Южного региона

Сборная Южного региона 
 Люк Мэй (Северная Каролина) — самый выдающийся игрок Южного региона
 Де’Аарон Фокс (Кентукки)
 Азея Хампфрис (Кентукки)
 Джоэл Берри II (Северная Каролина)
 Джастин Джексон (Северная Каролина)

Финал четырёх — Глендейл, Аризона

Национальные полуфиналы

Национальный финал

Сборная всех звёзд Финала четырёх 
 Джоэль Берри II (Северная Каролина) — самый выдающийся игрок
 Найджел Уилльямс-Госс (Гонзага)
 Джастин Джексон (Северная Каролина)
 Кеннеди Микс (Северная Каролина)
 Зак Коллинс (Гонзага)

Примечания

Ссылки 
 NCAA Men’s Basketball Division I

Сезоны студенческого баскетбола в США
2017 год в баскетболе